Жубан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жубан — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Жубан — село в Казалинском районе Кызылординской области.